Kleinpaul ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Neumann-Kleinpaul (1882–1958), deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer in Berlin
 Rudolf Kleinpaul (1845–1918), deutscher Schriftsteller